Une garde royale regroupe les différents corps chargés de la protection de la personne royale.

Dans l'histoire 
 Escadron personnel du roi (Bulgarie) ;
 Garde royale (France) ;
 Escadron des carabiniers-gardes du roi (Italie) ;
 Garde royale (Italie) ;
 Garde royale (Naples) ;
 Gardes à pieds de la Couronne (Pologne) ;
 Garde royale (Prusse) ;
 Garde royale des archers (Portugal) ;
 Garde royale (Westphalie).

Aujourd'hui 
  (Bahreïn) ;
 Escorte royale à cheval (Belgique);
 Division de la maison du roi (Commonwealth) ;
  et  (Danemark) ;
 Garde royale (Espagne) ;
 Garde royale (Jordanie) ;
 Garde royale (Maroc) ;
 Compagnie des Carabiniers du Prince (Monaco) ;
 Garde royale (Norvège) ;
  (Oman) ;
  (Pays-Bas) ;
  (Suède) ;
  (Thaïlande).

Dans la littérature 
 Garde royale (Trône de fer).

Notes et références